Het ATP-toernooi van Antwerpen 1998 (met de officiële naam The European Community Championship 1998) werd gespeeld van 16 tot en met 22 februari 1998. Er werd gespeeld op tapijtbanen van het Sportpaleis Antwerp in de Belgische stad Antwerpen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Antwerpen
ATP-toernooi van Antwerpen